Stefan Jakubowski (ur. 1894) – chorąży Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (11 listopada 1931)
 Stefan Jakubowski (ur. 1898) – konduktor PKP, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (4 lutego 1932)
 Stefan Jakubowski (1932–2020) – działacz PTTK, inicjator budowy i opiekun kaplicy górskiej na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym

Przypisy